In einer Region mit semiaridem Klima (von lateinisch semi = halb und  = trocken, dürr) übersteigt in mehr als sechs bis weniger als zehn Monaten pro Jahr die Verdunstung den Niederschlag. Semiarid ist also eine Bezeichnung für Räume und Klimate, die durch das Auftreten einer markanten Trockenzeit geprägt sind, jedoch im Jahresverlauf auch etwa drei bis fünf humide (dt. feuchte) Monate aufweisen. Während dieser kürzeren Zeit, in der die Niederschläge die Verdunstung übersteigen, sind Flüsse periodisch oder episodisch wasserführend. Typisch semiarid sind winterkalte Trockenklimate in den kühlgemäßigten Breiten und Trockensavannenklimate der Tropen.

Auswirkungen 
Im Gegensatz zum ariden Klima, in dem die Verdunstung fast das ganze Jahr über größer ist als die vorhandene Niederschlagsmenge, wechselt dieses für Tiere und Pflanzen gefährliche Missverhältnis saisonal mit einem niederschlagsreicheren Klima ab, in dem die Luftfeuchtigkeit höher ist. Viele Lebewesen sind an den saisonalen Wechsel angepasst und können lange Trockenzeiten überdauern. Die Klimadiagramme nach der effektiven Klimaklassifikation von Wladimir Peter Köppen und Rudolf Geiger verdeutlichen jedes Klimagebiet in anschaulicher Weise.

Beispiel 
Am Beispiel der im südlichen Zentrum Malis gelegenen Stadt Mopti lässt sich in einem Klimadiagramm die Zone des semiariden Klimas darstellen.
Wichtigstes Merkmal ist das Verhältnis zwischen Temperatur und Niederschlag. Nach Köppen und Geiger ist das Klima der Stadt Mopti als Typ BSh klassifiziert. Die Niederschlagsmenge in Mopti liegt in drei Monaten, zwischen Juli und September, über der Verdunstung. In neun Monaten übersteigt die potentielle Verdunstung also den Niederschlag.

BSh-Klima nach Köppen und Geiger 
 B = Trockenklimate
 S = Semiarid
 h = heiß
 k = kalt

Ein BSh/BSk-Klima findet man in Mittelafrika, Südostafrika, Pakistan, im abgeholzten Teil Mittelindiens und im nördlichen Australien. Das oft durch Wüstenbildung geförderte Klima lässt wegen der kurzen Vegetationsperiode keinen Ackerbau zu.

Weblinks 

 Klimadiagramm von Mopti

Einzelnachweise 

Klima